Dugin bzw. Dugina ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Geljewitsch Dugin (* 1962), russischer rechts-nationalistischer Politiker, Politologe und Publizist
 Andrej Dugin (* 1955), Grafiker und Illustrator
 Darja Alexandrowna Dugina (1992–2022), russische Journalistin und politische Aktivistin
 Dmitri Jewgenjewitsch Dugin (* 1968), russischer Wasserballspieler
 Jegor Igorewitsch Dugin (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Olga Dugina (* 1964), russische Illustratorin

Siehe auch:
 Duggin